«Селаполетела» (телепередача) — это белорусский познавательный проект о путешествиях. Премьера первого сезона состоялась на телеканале Беларусь 2 (Беларусь), повторные показы прошли на телеканалах ВТВ (Беларусь), Пятый канал (Кыргызстан), КтоКуда? (Россия), ETV+ (Эстония), НТК (Казахстан). А также на стриминговой платформе  VOKA . Второй сезон проекта транслировался на телеканалах Хабар и Kazakh TV (Казахстан), а также на YouTube. Третий сезон стартовал в октябре 2021 года и показывался одновременно в 3 странах, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Формат проекта — тревел-реалити, где в основе драматургии лежит реальные ситуации, которые происходят с ведущей и съемочной группой.

Первый сезон проекта — это 8 выпусков. Команда побывала в Непале, Бангладеш, Шри-Ланке, Турции, Казахстане, Узбекистане, Беларуси

Во втором сезоне  команда тревел-реалити побывала в Тунисе, Индии, Грузии, Малайзии. Также было запланировано ещё 8 выпусков, однако из-за пандемии коронавируса команда из-за соображений безопасности и закрытия границ не смогла завершить сезон.

В третьем сезоне  продюсерам пришлось разделить съемочную группу на две части, чтобы продуктивнее и безопаснее снимать выпуски и обезопасить команды от болезней и непредвиденных обстоятельств. Команды побывали в Украине, Иордании, Кыргызстане, Кипре, Турции, Сербии

Телепередачи Белоруссии
Телепередачи про путешествия